Суилуб има више значења:

 Суилуб (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Суилуб (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику